«Ansted» — легковой автомобиль производившийся в Соединённых Штатах Америки в первой половине XX века компанией «Lexington Motor Company».

Ansted являлся преемником автомобилей «Лексингтон» и «Анстед-Лексингтон». Производство автомобиля «Ansted» продолжалось в США с 1926 по 1927 год включительно. После продажи завода Лексингтон в городе Коннерсвилле (Connersville, Indiana) (штат Индиана), под «Auburn», компания выпустила на рынок последние автомобили этой марки. Ansted были практически такими же, как «Лексингтоны», и отличались только эмблемами, радиаторами и колпаками.

Модели

Объемы выпуска

Литература 
 Clymer, Floyd: Treasury of Early American Automobiles, 1877–1925, Bonanza Books, New York (1950).
 Kimes, Beverly Rae (Herausgeberin) und Clark, Henry Austin, jr.: The Standard Catalogue of American Cars 1805–1942, 2. Auflage, Krause Publications, Iola WI 54990, USA (1985), ISBN 0-87341-111-0.
 Georgano, G. N. (Hrsg.): Complete Encyclopedia of Motorcars, 1885 to the Present; Dutton Press, New York, 2. Auflage (Hardcover) 1973, ISBN 0-525-08351-0.

Примечания 

Автомобили Ansted